Arne ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Arne Township (North Dakota), Gemeinde in Benson County, North Dakota, USA
 Arne (Dorset), Dorf auf der Halbinsel Isle of Purbeck in der Grafschaft Dorset im Süden von England
 Arne (Böotien), antike Siedlung in Böotien, die bei Homer erwähnt wird
 Arne (Thessalien), antike Stadt in Thessalien

Arne ist der Name folgender Personen der griechischen Mythologie:
 Arne (Tochter des Aiolos), mythische Gründerin des thessalischen und böotischen Arne
 Arne (Siphnos), eine Bewohnerin von Siphnos

Arne steht außerdem für:
 (959) Arne, Asteroid
 Arne (Bjørnson), Erzählung von Bjørnstjerne Bjørnson

Arne ist ein männlicher Vorname skandinavischer Herkunft, siehe Arn (Vorname) – dort auch zu den Namensträgern

Arne oder Arné ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Arné (1891–??), französischer Ruderer
 Laurence Arné (* 1982), französische Schauspielerin
 Michael Arne (1740–1786), englischer Komponist
 Peter Arne (1918–1983), britischer Schauspieler
 Thomas Arne (1710–1778), englischer Komponist
 Cecilia Young-Arne (1712–1789), englische Sängerin, Händel-Interpretin, Frau von Thomas Arne

Siehe auch:

 Arné, Gemeinde im Departement Hautes-Pyrénées, Frankreich
 Aarne
 Arna